Brunnskär kan syfta på följande platser:

Finland

Nyland 

 Brunnskär (vid Onas, Borgå), Nyland, 
 Brunnskär (vid Långören, Borgå), Nyland,

Åland 

 Brunnskär (södra Kökar, Åland), 
 Brunnskär (södra Föglö, Åland), 
 Brunnskär (norra Kökar, Åland), 
 Brunnskär (Sottunga, Åland), 
 Brunnskär (norra Föglö, Åland),

Se även
Brunskär
Brännskär

Robotskapade Finlandförgreningar